

Geografia
 Antartide
 Holloway – montagna della Dipendenza di Ross

 Regno Unito
 Holloway – quartiere di Londra
 Stati Uniti d'America
 Holloway – città della Contea di Swift, Minnesota
 Holloway – villaggio della Contea di Belmont, Ohio

Persone
 Escher Holloway (1987) – attore statunitense
 Ian Holloway (1963) – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Josh Holloway (1969) – attore statunitense
 Julian Holloway (1944) – attore e doppiatore britannico, figlio di Stanley
 Loleatta Holloway (1946-2011) – cantante statunitense
 Max Holloway (1991) – lottatore di arti marziali miste statunitense
 Murphy Holloway (1990) – cestista statunitense
 R. Ross Holloway (1934) – archeologo e numismatico statunitense
 Stanley Holloway (1890-1982) – attore britannico
 Sterling Holloway (1905-1992) – attore e doppiatore statunitense
 Susan Holloway (1955) – ex canoista ed ex fondista canadese
 Tu Holloway (1989) – cestista statunitense

Altro
 Joan Holloway – personaggio della serie televisiva statunitense Mad Men

Pagine correlate
John Holloway